IXB peut désigner :
 IXB, une classe de U-boot, un type de sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Aéroport de Bagdogra, un aéroport situé dans la ville de Bagdogra, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports